Prezelj ist der Familienname folgender Personen:

 Joni Tomičić Prezelj (* 1993), slowenische Hürdenläuferin
 Marko Prezelj (* 1965), slowenischer Bergsteiger